AFC Ajax in het seizoen 2020/21 (mannen)
AFC Ajax in het seizoen 2020/21 (vrouwen)